Antoni Ratajczak – polityk, działacz ruchu robotniczego
 Dariusz Ratajczak – historyk
 Elżbieta Ratajczak – polska polityk i posłanka na Sejm
 Franciszek Ratajczak – powstaniec wielkopolski
 Hanna Okońska-Ratajczak – śpiewaczka operowa
 Henryk Ratajczak – polski chemik teoretyczny
 Janusz Ratajczak – lekkoatleta
 Janusz Ratajczak – śpiewak operowy
 Józef Grzegorz Ratajczak – poeta i prozaik
 Łukasz Ratajczak – koszykarz
 Łukasz Ratajczak – śpiewak operowy
 Malwina Ratajczak – Miss Polonia 2005
 Małgorzata Ratajczak – śpiewaczka operowa
 Mariusz Ratajczak – profesor medycyny
 Milena Ratajczak – astronomka
 Stanisław Antonowicz Ratajczak – polityk radziecki
 Stanisław Nepomucen Ratajczak – powstaniec welikopolski
 Teofil Ratajczak – duchowny